

Aanduidingen in Turkije
Kars (provincie), een oostelijke Turkse provincie, aan de grens met Armenië
Kars (district), een Turks district in de provincie Kars 
Kars (stad), de hoofdstad van provincie en district
Karsspor, een voetbalclub uit de stad Kars
Verdrag van Kars, een vriendschapsverdrag tussen Turkije en diverse staten van de USSR, getekend in de stad Kars op 23 oktober 1923
Medaille voor de Verdediging van Kars (Kars Madalyasi), een campagnemedaille uit 1855 voor de succesvolle verdediging van de stad Kars

Personen met de naam Kars
Kars Veling (1948), een Nederlands voormalig Tweede Kamerlid en ex-fractievoorzitter van de ChristenUnie
Gerrit Kars (1903), een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Theo Kars (1940-2015), een Nederlands schrijver en vertaler

Zie ook
Karst